Half-Life 2: Survivor – gra komputerowa przeznaczona na automaty, stworzona na podstawie gry komputerowej Half-Life 2. Została wydana 28 czerwca 2008 roku na system Type X+ firmy Taito Corporation, posiadający 32-calowy telewizor LCD działający w rozdzielzości 1360x768. Postać gracza kontrolowana jest za pomocą dżojstików oraz pedałów w podłodze. Oferuje rozgrywkę w trybach Story, Battle i Mission. Gra spotkała się z pozytywnym przyjęciem przez recenzentów. Uznali oni przejście na automaty za doskonały sposób na wprowadzenie serii Half-Life do Japonii.

Rozgrywka 
Gracz kontroluje ruchy postaci za pomocą dwóch dżojstików oraz pedałów w podłodze. Dostępne są trzy tryby gry:
 Story (Historia) – w którym przedstawiona jest historia z oryginalnej gry Half-Life 2;
 Mission (Misja) – który zmusza graczy w sieci do współpracy w osiągnięciu celu;
 Battle (Bitwa) – tryb pojedynku pomiędzy graczami.

W trybie Story gracze uczestniczą w scenach walki z oryginalnej gry, podążając za świecącymi strzałkami. Każdy rozdział posiada kilka zadań do wykonania, na przykład zabicie żołnierzy Kombinatu lub znalezienie drogi do celu. Gdy wszystkie cele zostają osiągnięte, gracz przenoszony jest na kolejny poziom. Gdy gracz ukończy wszystkie poziomy rozdziału, gra kończy się. Stan gry może zostać zapisany na zewnętrznej karcie, co pozwala na kontynuowanie rozgrywki od określonego rozdziału przy kolejnych uruchomieniach gry. Poza wprowadzeniem z G-Manem, gra nie zawiera żadnych elementów fabuły, poziomów lub łamigłówek fizycznych z gry Half-Life 2.

W trybie Mission dostępne są trzy mapy z trzema poziomami trudności. Wśród celów występują m.in. takie, jak zebranie kryształów lub zniszczenia punktów odradzania się wrogich postaci. Dostępny jest również tryb Battle. Gracze są w nim podzieleni na czteroosobowe drużyny Kombinatu i ruchu oporu. Obie drużyny posiadają cztery klasy postaci: Ranger, Soldier, Sniper oraz Engineer. W trybach Mission oraz Battle może uczestniczyć do 8 graczy połączonych siecią. 

Gry z serii Half-Life